Padina kan syfta på:

 Padina (släkte) – ett släkte brunalger

Bulgarien
 Padina (distrikt i Bulgarien, Silistra)
 Padina (distrikt i Bulgarien, Varna)
 Padina (distrikt i Bulgarien, Kardzjali)